Miejscowości w USA:
 North Miami – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 North Miami – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ottawa